Festkalender steht für folgende religiöse Zeitsysteme oder Veranstaltungen:
 Kirchlicher oder christlicher Festkalender, das Kirchenjahr
 Jüdischer Festkalender, die Festtermine der jüdischen Zeitrechnung
 Islamischer Festkalender, die Festtermine der islamische Zeitrechnung
 Römischer Festkalender, die Feiertage des antiken Rom
 Altägyptischer Jahresfestkalender, siehe Ägyptischer Kalender
 Festkalender des Königs, Serie altägyptischer Ritualprozessionen 
 Festkalender der Akrobatentruppe, ein Ritual aus der Zeit Pharao Amenemhet III.